Jméno a příjmení Josef Vlček má více nositelů:

 Josef Vlček (1920–2015) – katolický vydavatel, politický vězeň a předseda Matice cyrilometodějské
 Josef Vlček (architekt) (1923–2003) – architekt, emigroval do Ameriky, po roce 1989 se vrátil do Prahy
 Josef Vlček (novinář) (* 1951) – český hudební publicista a rozhlasový dramaturg
 Josef Vlček (diplomat) (* 1921) – český novinář, diplomat a prozaik